Топонимы:
 Венетия — историческая область на С.-В. Италии, занимает прибрежную область современного региона Венето.
 Венетия и Истрия — X регион италийских владений Римской империи эпохи принципата, позднее провинция Римской империи эпохи домината, Западной Римской империи, а также, вероятно, провинция государства Одоакра, Королевства остготов, Равенского экзархата (в составе Византии).

Прочее:
 Венеты — название нескольких племенных групп, проживавших на территории Европы.
 Венеты — одна из «цирковых партий» Римской империи и ранней Византии.

См. также:
 Венеция (значения)